Колотовщина — топоним:

 Колотовщина — деревня в Вологодской области, Кичменгско-Городецкий район.
 Колотовщина — деревня в Смоленской области, Велижский район, Печенковское сельское поселение.
 Колотовщина — деревня в Смоленской области, Велижский район, Погорельское сельское поселение.